Jolly pode se referir a:
 Jolly Roger
 Jolly Jumper
 Jolly (Texas)

Desambiguação